Sezóna 1997/98 Poháru vítězů pohárů byla 38. ročníkem tohoto poháru. Vítězem se stal tým Chelsea FC.

Předkolo

První kolo

Druhé kolo

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Externí odkazy 
 1997-98 competition at UEFA website
 results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Pohár vítězů pohárů
Fotbal v roce 1997
Fotbal v roce 1998